Ikon:

 Ikon — австралийская готик-рок-группа.
 Ikon — южнокорейский бой-бэнд.

См. также 

 Ford Ikon
 Zeiss Ikon